Schafmeister ist der Nachname von:
Heinrich Schafmeister (* 1957), deutscher Schauspieler
Maria-Theresia Schafmeister (* 1958), deutsche Geologin und Professorin in Greifswald